Lola (filme) — filme de 1981 de Rainer Werner Fassbinder
 Lola Cars — empresa
 Lola (futebolista) — futebolista brasileiro
 Lola (canção) — canção de Iggy Azalea
 "Lola" — canção de The Kinks do álbum Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One

Pessoas 
 Lola Glaudini — atriz norte-americana
 Lola Brah — atriz brasileira
 Lola Bunny — personagem de animação
 Lola Aronovich — blogueira

Ver também 

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos